Салвадор Дуран () е мексикански автомобилен състезател, родена на 6 май 1985 г. в Мексико Сити. Участвал е във Формула Е, Формула Рено 3.5, А1 Гран При, различни серии на НАСКАР и др.

Статистика 

Бележки:
  – Класирането е само отборно.

Резултати във Формула Е

Външни препратки 
 Статистика в driverdb.com

Дуран, Салвадор